George Grossmith ist der Name folgender Personen:

* George Grossmith (Journalist) (1820–1880), englischer Journalist und Redakteur
 George Grossmith (Komponist) (1847–1912), englischer Bühnenautor und Komponist und Schauspieler
 George Grossmith (Schauspieler) (1874–1935), englischer Schauspieler